Velika nagrada Singapurja 2017 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. septembra 2017 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:43,336
|1:40,529
|1:39,491
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:42,010
|1:40,332
|1:39,814
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:42,063
|1:40,385
|1:39,840
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:43,328
|1:40,525
|1:40,069
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:42,455
|1:40,577
|1:40,126
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:43,137
|1:41,409
|1:40,810
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:42,586
|1:41,277
|1:41,013
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:42,086
|1:41,442
|1:41,179
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:42,222
|1:41,227
|1:41,398
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:42,176
|1:41,826
|1:42,056
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:42,472
|1:42,107
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:43,594
|1:42,246
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:42,544
|1:42,338
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:43,626
|1:42,760
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:43,627
|1:43,883
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:43,756
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:44,014
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:44,728
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:45,059
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:45,570
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|58
| 2:03:23,544
|5
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|58
| +4,507
|3
|align="center"| 18
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|58
| +8,800
|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|58 
| +22,822
|10
|align=center| 12
|-
!5
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|58
| +25,359
|12
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
| 58
| +27,259
|11
|align=center| 8
|-
!7
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|58
| +30,388
|9
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|58
| +41,696
|18
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|58
| +43,282
|15
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|58
| +44,795
|14
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|58
| +46,536
|17
|
|-
!12
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|56
| +2 kroga
|19
|
|-
!Ods
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|50
| Motor
|16
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|48
| Motor
|7
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|35
| Trčenje
|20
|
|-
!Ods
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|10
| Trčenje
|13
|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|8
| Trčenje
|8
|
|-
!Ods
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|0
| Trčenje
|1
| 
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|0
| Trčenje
|2
|
|-
!Ods
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|0
| Trčenje
|4
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017